"Perfect Day" – piosenka Lou Reeda z albumu Transformer (1972) i singel charytatywny (1997)
 Perfect Day – album kompilacyjny Lou Reeda
 "Perfect Day" – singel grupy Cascada
 Perfect Day – album grupy Cascada